Helmut-Schmidt-Schule bzw. Helmut-Schmidt-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Helmut-Schmidt-Gymnasium (Hamburg), ehemals Gymnasium Kirchdorf/Wilhelmsburg, 2002 umbenannt
* Helmut-Schmidt-Schule (Usingen), kooperative Gesamtschule mit Gymnasialzweig, ehemals Konrad-Lorenz-Schule, 2017 umbenannt